Michael Naify é um empresário estadunidense de origem libanesa casado com Simone Cosac Naify,
que no Brasil era um dos donos da aclamada editora Cosac & Naify.

A família Naify fundaram a Todd-A-O Corporation de Los Angeles, a produtora independente de pós-produção dos Estados Unidos e implantaram a TV a cabo naquele país.

Ligações externas
Naify, Michael
Editores do Brasil
Bilionários dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência libanesa